Carolo ima više značenja:
 Carolo, Pavia
 Carolo, Sondrio